Wimbledon 2001 - trzeci w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w dniach 25 czerwca – 8 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Nowym mistrzem turnieju został Chorwat Goran Ivanišević, zdobywając tym samym swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł. W finale pokonał po pięciosetowym meczu Patricka Raftera. Zwyciężczynią turnieju kobiet została Venus Williams, która wygrała zawody rok wcześniej. Triumfatorami zmagań deblistów zostali Donald Johnson i Jared Palmer. Johnson wygrał na londyńskich kortach po raz pierwszy rozgrywki wielkiego szlema, z kolei dla Palmera był to drugi tytuł po Australian Open z 1995. Nowymi mistrzyniami gry podwójnej u pań zostały Lisa Raymond oraz Rennae Stubbs. Obie zawodniczki wywalczyły razem drugą wielkoszlemową wygraną po Australian Open z roku 2000.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

Wimbledon 2001
2001 w Anglii